Майкл Гілл і Даніель Вацек були чинними чемпіонами, але того року не брали участі.

Боб Браян і Майк Браян виграли титул, перемігши у фіналі пару Кріс Гаггард і Роббі Кеніг з рахунком 6–4, 6–3.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонів виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули. Всі вісім сіяних пар виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 2003 Open SEAT Godó Doubles Draw 

Torneo Godó 2003
Парний розряд